Compass Records — независимый лейбл звукозаписи, основанный в 1995 году музыкантами Гарри Уэстом и Элисон Браун и специализирующийся на фолке, блюграсс, кельтской, джазовой и акустической музыке. 

В 2006 году Compass приобрёл каталоги Green Linnet и Xenophile, а в 2008 году лейбл приобрёл музыкальный лейбл Mulligan Records. 

Red House Records, независимый лейбл звукозаписи в стиле фолк и американа, основанный в 1983 году в Сент-Поле, штат Миннесота, был приобретен Compass Records Group в 2017 году.

Состав 

 Алтан
 Дарол Энгер
 Расс Баренберг
 Bearfoot
 Беога
 Майкл Блэк
 Пол Брэди
 Дейл Энн Брэдли
 Пол Брок
 Пол Каррак
 Лиз Кэрролл
 Бет Нильсен Чепмен
 The Chapmans
 Джефф Коффин
 Иамонн Койн
 А. Дж. Кроче
 Кэти Кертис
 Съезд Фейрпорта
 Крис Древер
 Элизабет и катапульта
 Фермер Не такой уж Джон
 Майк Фаррис
 Мэтт Флиннер
 Ребекка Фрейзер
 Gibson Brothers
 Теа Гилмор
 Града
 Родди Харт
 Колин Хэй
 Печально известные Stringdusters
 Энди Ирвин
 Нуала Кеннеди
 Лунаса
 Клэр Линч
 Мейреад Ни Мхаонай
 Дэвид Мэйфилд
 Катал МакКоннелл
 Джон Маккаскер
 Шеннон МакНалли
 Клара Морено
 Мозаик
 Джеб Лой Николс
 Старые слепые псы
 Старый соляной союз
 Пирс Петтис
 Тодд Филлипс
 Ноам Пикельни
 Кейт Расби
 Оставшийся лосось
 Энда Скахилл
 Шэрон Шеннон
 Фрэнк Соливан
 Таннахилл Уиверс
 Афина Тергис
 Гленн Тилбрук
 Киаран Туриш
 Молли Таттл
 Дозорные любви
 Бродяги
 Алисия Уитт
 Виктор Вутен
 Андреа Зонн

См. также 

 Список звукозаписывающих компаний
 Грин Линнет Рекордс
 Ксенофильские отчеты

Примечания

Ссылки 

 
 Compass Records's channel on YouTube

Лейблы звукозаписи, основанные в 1995 году
Фолк-лейблы
Джаз-лейблы
Инди-лейблы США
Википедия:Нет источников с июля 2016
Страницы с непроверенными переводами